На Уимблдонском турнире 2012 Серена Уильямс победила Агнешку Радваньскую в финале со счетом 6–1, 5–7, 6–2 и выиграла титул Уимблдонского турнира в женском одиночном разряде. Чешка Петра Квитова защищала свой прошлогодний титул в качестве четвёртой ракетки турнира, но уступила в четвертьфинале.

Общая информация 
Сёстры-близнецы Каролина и Кристина Плишковы впервые вместе сыграли в основной сетке взрослого турнира Большого шлема. Кристина дополнила этот результат, позже одержав первую для себя и сестры победу в матчах подобного уровня.

Переиграв в матче четвёртого раунда Марию Шарапову, Сабина Лисицки записала на свой счёт первую победу над действующей первой ракеткой мира. Ранее высшим достижением немки была победа над действующей четвёртой ракеткой мира (в 2011 году здесь же она обыграла Ли На). Обе соперницы Сабины в тот момент были действующими победительницами Roland Garros.

Четвертьфинал между Анжеликой Кербер и Сабиной Лисицки стал первой встречей между двумя представительницами Германии на подобной стадии с Australian Open-1989. Тогда место в полуфинале разыграли Штеффи Граф и Клаудиа Коде-Кильш.

Агнешка Радваньская стала первой за 73 года представительницей Польши, дошедшей до решающего матча на турнире Большого шлема в одиночном разряде. Ядвига Енджеёвская в 1939 году сыграла в финале французского турнира Большого шлема.

Посев 

  Мария Шарапова (Четвертый раунд)
  Виктория Азаренко (Полуфинал)
  Агнешка Радваньская (Финал)
  Петра Квитова (Четвертьфинал)
  Саманта Стосур (Второй раунд)
  Серена Уильямс (Титул)
  Каролина Возняцки (Первый раунд)
  Анжелика Кербер (Полуфинал)
  Марион Бартоли (Второй раунд)
  Сара Эррани (Третий раунд)
  Ли На (Второй раунд)
  Вера Звонарева (Третий раунд, отказ)
  Доминика Цибулкова (Первый раунд)
  Ана Иванович (Четвертый раунд)
  Сабина Лисицки(Четвертьфинал)
  Флавия Пеннетта ''(Первый раунд)

<ol start="17">
 Мария Кириленко ''(Четвертьфинал)
 Елена Янкович ''(Первый раунд)
 Луция Шафаржова ''(Первый раунд)
 Надежда Петрова ''(Третий раунд)
 Роберта Винчи ''(Четвертый раунд)
 Юлия Гёргес ''(Третий раунд)
 Петра Цетковская ''(Второй раунд)
 Франческа Скьявоне ''(Четвертый раунд)
 Чжэн Цзе ''(Третий раунд)
 Анабель Медина Гарригес ''(Третий раунд)
 Даниэла Гантухова ''(Первый раунд)
 Кристина Макхейл ''(Третий раунд)
 Моника Никулеску ''(Первый раунд)
 Пэн Шуай ''(Четвертый раунд)
 Анастасия Павлюченкова ''(Второй раунд)
 Светлана Кузнецова (Первый раунд)

 Специальные приглашения в основу (WC) 

  Эшли Барти (Первый раунд)
  Наоми Броуди (Первый раунд)
  Йоханна Конта (Первый раунд)
  Виржини Раззано ''(Первый раунд)

<ol start="5">
 Лора Робсон ''(Первый раунд)
 Ярослава Шведова (Четвертый раунд)
<li> Мелани Уден (Первый раунд)

Победители квалификационного отбора 

  Анника Бек (Первый раунд)
  Коко Вандевеге (Первый раунд)
  Камила Джорджи (Четвёртый раунд)
  Весна Долонц (Первый раунд)
  Сандра Заневская (Первый раунд)
  Мария Елена Камерин (Первый раунд)
  Мирьяна Лучич (Третий раунд)

<ol start="8">
<li> Кристина Младенович (Первый раунд)
<li> Каролина Плишкова (Первый раунд)
<li> Кристина Плишкова (Второй раунд)
<li> Мелинда Цинк (Второй раунд)
<li> Яна Чепелова (Третий раунд)
<li> Мисаки Дои (LL, Первый раунд)

 Отказы от участия в турнире 

  Андреа Петкович (Травма лодыжки правой ноги)

<ol start="2">
<li> Кайя Канепи (Травма пятки)

 Список снявшихся спортсменов по ходу турнира 

  Элени Данилиду (Первый раунд)

<ol start="2">
<li> Вера Звонарёва ''(Третий раунд)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Секция 5

Секция 6

Секция 7

Секция 8

Интересные факты 
 В матче третьего раунда Ярослава Шведова выиграла сет у Сары Эррани не проиграв по ходу ни одного очка. Подобное достижение носит название «золотой сет».

Примечания

Ссылки 
 

Взрослые